Emiliana es un nombre propio, que puede también referirse a:

 «Emiliana», canción y lado A del sencillo de Emiliana / Ahora te toca a ti, minero (1971), de Carlos Puebla y sus Tradicionales.
 Emilíana Torrini, cantante islandesa.